Trappist kan verwijzen naar:

 Trappisten, een monnik van de orde der Trappisten
 Trappistenbier, een bier dat door Trappisten wordt gebrouwen
 TRAPPIST-1, een dwergster
 TRAPPIST-1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, exoplaneten